Zonta  – istituzione della Repubblica di Venezia
Zonta  – beatmaker italiano
Peter Žonta (1979) – ex saltatore con gli sci sloveno
Ricardo Zonta (1976) – pilota brasiliano di origini italiane
Malga Zonta  – luogo del comune di Folgaria (TN), dove si verificò l'eccidio di Malga Zonta